Ла Симарона има више значења:

 Ла Симарона (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Симарона (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Симарона (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику